
Arlen Wiktorowitsch Bljum (; * 30. März 1933 in Mychajliwka (Oblast Saporischschja); † 4. Juni 2011 in Sankt Petersburg) war ein sowjetischer bzw. russischer Bibliograph und Historiker, der sich auf die Geschichte der Zensur in der Sowjetunion spezialisiert hatte. Er war seit 1955 Doktor der Pädagogik und später Professor an der russischen staatlichen Universität für Kultur und Kunst in Sankt Petersburg. Nach seiner Promotion erhielt er eine Stelle in Tscheljabinsk, wo er für mehrere Jahre tätig war. In den Jahren 1958 bis 1962 war er Bibliograph der universellen wissenschaftlichen Bibliothek der Oblast Tscheljabinsk. Viele Arbeiten Bljums behandeln die Geschichte des Buches in den sowjetischen Provinzen und die Zensur in der Sowjetunion.

Publikationen

Russisch 
 А. В. Блюм, Р. А. Шубина: О комсомоле Челябинской области; Челябинск 1958
 А. В. Блюм, В. А. Павлов: Рассказы об уральских книгах Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 159 стр. 1980
 А. В. Блюм et al.: Очарованные книгой: русские писатели о книгах, чтении, библиофилах сборник, М.: Книга, 287 стр. 1982
 За кулисами “Министерства правды”. Тайная история советской цензуры, 1917–1929. СПб., 1994
 Закат Главлита: Как разрушалась система советской цензуры: Документальная хроника 1985-1991 гг. Книга: Исследования и материалы.- Сб. 71.- М.: ТЕРРА, 1995.- С.168-187.
 Как было разрушено «Министерство правды»: Советская цензура эпохи гласности и перестройки (1985-1991) «Звезда» 1996.- №6.- С.212-221.
 Еврейский вопрос под советской цензурой. 1917-1991 Отв. ред. Д.А.Эльяшевич; Петербург. евр. ун-т.- СПб., 1996.- 185 с.- (Петербургская иудаика. Т.I).
 Рукописи не горят?..К 80-летию основания Главлита СССР и 10-летию его кончины «Звезда» 2002.- №6.- С.201-211.
 Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929-1953. Verlag Akademisches Projekt Sankt Petersburg 2000; ISBN 5-7331-0190-3
 Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917-1991: Индекс советской цензуры с комментариями Staatliche Universität für Kultur und Kunst Sankt Petersburg, 2003; ISBN 5-94708-023-0
 «Путешествие» Оруэлла в страну большевиков. К 100-летию Джорджа Оруэлла — Документальная хроника 2003 (online)
 Блокадная тема в цензурной блокаде in Zeitschrift Нева Ausgabe 1 2004, Sankt Petersburg (online)
 Цензура в Советском Союзе. 1917-1991. Документы, Российская политическая энциклопедия, 2004; ISBN 582430520X
 От неолита до Главлита (dt. etwa: Vom Neolithikum zum Glawlit); N. I. Nowikow-Verlag St. Petersburg 2009; ISBN 978-5-87991-078-0; ISBN 978-5-98361-095-8

Deutsch 
 Zensur in der UdSSR, Tl.1, Hinter den Kulissen des 'Wahrheitsministeriums' 1917-1929; Projekt Bochum 1999; ISBN 3897330342
 Zensur in der UdSSR, Tl.2, Archivdokumente 1917-1991; Projekt Bochum 1999; ISBN 3897330350

Weblinks 
 
 Nachruf (russisch)

Literaturhistoriker
Bibliografie
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1933
Gestorben 2011
Mann